Križevci – località della Croazia
Križevci – località della Slovenia